Было два импичмента Дональда Трампа:
 Первый импичмент Дональда Трампа (2019—2020)
 Второй импичмент Дональда Трампа (2021)